Фокс Вільям Малдер () — персонаж фантастичної франшизи, яка ґрунтується навколо телесеріалу «Цілком таємно». Роль виконав Девід Духовни. Оточення Малдера вважає його, зазвичай вірні, теорії стосовно позаземної активності моторошними і надуманими. Також, він володіє фотографічною пам'яттю і страждає дальтонізмом на червоний і зелений кольори. Разом з Дейною Скаллі працював у відділі ФБР «Секретні матеріали», який розслідує справи з особливою таємністю або можливими паранормальними обставинами. Малдер був головним персонажем перші сім сезонів, але став циклічним персонажем у восьмому і дев'ятому сезонах.

Малдер вірить у позаземне походження НЛО і державну змову стосовно приховування чи заперечування їх існування. Малдер вважає засекречені матеріали і правду за ймовірною змовою настільки важливими, що він зробив це головною справою свого життя.

Біографія

Дитинство

Юність та здобуття освіти

Академія ФБР та подальша кар'єра

Цілком таємно

Особисте життя 
Генеалогічне дерево Фокса Малдера.

Цікаві факти 
 Номер посвідчення — JTT047101111

Примітки

Посилання 
 Фокс Малдер на сайті The X-Files Wiki 
 

Цілком таємно
Вигадані чоловіки